Ala al-Dawla Abd Allah (1417-1460), príncep timúrida que va governar a Herat (Khurasan) entre 1447 i 1448 i vers el 1450
 Alà-ad-Dawla Abu-Jàfar Muhàmmad (+1041), cap militar daylamita fundador de la dinastia kakúyida
 Alà-ad-Dawla as-Simnaní (+1336), místic persa
 Ala al-Dawla Bozkurt (+1515) fou emir d'Elbistan i Maraix de la dinastia Dhul-Kadr
 Ala al-Dawla ibn Ahmad (+ 1410) , príncep jalayírida, fill del sultà Ahmad ibn Uways